Arapiles steht für:
 Arapiles (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Mount Arapiles, Berg in Victoria, Australien
 Arapiles (Madrid), Stadtviertel von Madrid